Scooby-Doo, sèrie de dibuixos animats nord-americana. Entre els seus personatges hi ha un gos de raça gran danès amb el malteix nom.
 Scoubidou, cançó de Sacha Distel
 Escubidú, tècnica de trena de cordills, d'argila o modernament de tubs de plàstica coloriada
 Scooby-doo i els seus amics, col·lecció de cómics que barreja Scooby-Doo i els superherois de DC Comics
 L'Scooby-Doo i el fantasma de la bruixa, pel·lícula d'animació estatunidenca dirigida per Jim Stenstrum del 1999.
 Scooby-Doo (pel·lícula), pel·lícula estatunidenco-australiana dirigida per Raja Gosnell estrenada l'any 2002